Machado Francisco Olavo de Sales (Cachoeira, 1840 – Salvador, 5 de abril de 1883) foi um professor, compositor e violinista de música popular brasileira.

Naturais de Cachoeira (Bahia)
Professores da Bahia
Compositores da Bahia
Violinistas da Bahia
Músicos de música popular brasileira